Sardanàpal (Sardanapalus ) fou el darrer rei d'Assíria segons l'historiador grec Ctèsies, l'obra del qual (Persica) s'ha perdut, però és coneguda per compilacions posteriors i per l'obra de Diodor de Sicília. Sembla, però, que aquesta figura és inexistent i una barreja pejorativa d'almenys tres persones diferents: el rei Assurbanipal (669-631 o 627 aC), pel nom (que seria una alteració de l'original); el seu germà Shamash-shum-ukin, rei rebel de Babilònia des del 652 aC i mort el 648 aC, la mort del qual entre flames es correspon més al final de la història grega i l'autèntic darrer monarca Aixurubal·lit II. La figura de Sardanàpal no correspon a més a més a cap de les biografies esmentades, ja que és un relat on el personatge es lliura al plaer i per això perd la corona, en un avís contra la corrupció moral dels governants.

Referències

Enllaços externs 
 http://books.google.cat/books?id=agd-eLVNRMMC&printsec=titlepage#PPA119,M1 
 http://engphil.astate.edu/gallery/sardan.html 
 http://books.google.cat/books?id=UKcDAAAAQAAJ&pg=PA3&dq=Sardanapalus#PPA1,M1

Reis d'Assíria